Desa Semawung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Semawung (administrativ by i Indonesien, lat -7,76, long 110,02), Jawa Tengah, 
 Desa Semawung (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 110,77), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar